Flygstaden kan syfta på:

Flygstaden, Söderhamns kommun – en företagspark i Söderhamns kommun i Gävleborgs län
Flygstaden, Halmstads kommun – ett köpcentrum och industriområde i västra Halmstad
Flygstaden, Malmö – ett äldre namn för ett på 1920-talet tillkommet egnahemsområde i östra Malmö